Андрій-Станіслав Залуський
Андрій-Хризостом Залуський

Див. також 
Залуські
Залуський